Törmelék,  a Republic együttes albuma
 Törmelék, törmelékkő